Лос Агвахес има више значења:

 Лос Агвахес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Агвахес (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Агвахес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Агвахес (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Агвахес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Агвахес (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвахес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Агвахес (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Агвахес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Агвахес (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику